Атанасова е българска фамилия, може да се отнася до:

 Десислава Атанасова
 Валентина Атанасова
 Василена Атанасова
 Сидония Атанасова

Български фамилни имена